Ha Soo Young (hangul: 하수영, Busan, 24 de maio de 1997), Coreia do Sul, mais conhecida como Yves (hangul: 이브), é uma cantora, rapper, dançarina e apresentadora sul-coreana. Yves estreou como nona integrante do grupo feminino LOOΠΔ, é a líder da subunidade Loona/yyxy.

Vida pessoal 
Ha Soo Young nasceu em Busan e, em algum momento, mudou-se para Yangsan, província de Gyeongsang do Sul (Gyeongsangnam-do).

Ela queria se tornar uma cantora desde o jardim de infância. Durante a infância, Yves sempre se desenhava dançando e segurando um microfone na seção "sonho do futuro". Ela fomentou seus sonhos de cantar enquanto assistia ao grupo Wonder Girls, realizando seu stage de estréia "Irony", em 2007. Yves disse: "Eu estava assistindo TV e vi essas unnies legais em uniformes cantando e dançando. Você não poderia não se apaixonar por elas, então eu queria ser uma cantora legal como elas."

Ela se juntou a uma academia de dança em Busan, "Dance Up Academy". Em 25 de outubro de 2015, ela apareceu pela primeira vez no canal do YouTube, no vídeo intitulado "Dance Up Jr: K-Pop Cover Dance". Ela apareceu em vários vídeos, que podem ser encontrados nesta playlist. Ela apareceu no canal do YouTube pela última vez em um vídeo de coreografia, "Reddy - 생각해: E: Na Choreography", publicado em 15 de julho de 2016.

Antes de ingressar no BlockBerry Creative, Yves fazia parte de um grupo de dança no D-Pop Studio (da Dream Vocal & Dance Academy), em Seul. Yves disse que se juntou ao grupo secretamente porque sua mãe era contra. Ela estudou muito e ficou em 11º lugar em seus estudos na escola, mas no 11º ano revelou seu segredo para sua mãe porque ela realmente queria se tornar uma cantora. Yves foi vista pela última vez com o grupo de dança um mês antes de seu debut, quando lançaram um cover do grupo Twice em 18 de outubro de 2017.

Em 24 de outubro de 2017, um blog postou uma mensagem de felicitações para Ha Soo Young por ter passado na audição da Polaris Entertainment. Em algum momento do segundo semestre de 2017, após setembro, Yves foi aceita como trainee na Polaris Entertainment. Apesar de sua audição não acontecer no momento ideal, como ela só foi notificada na noite anterior, foi aceita no dia seguinte depois de tocar uma música e uma coreografia original. Ela fez um freestyle de uma música do ODD EYE CIRCLE. Semelhante a outros membros, ela foi transferida para o BlockBerry Creative em algum momento para se tornar um membro. Yves debutou dentro de 34 dias após aprovação nas audições.

Carreira

2017: Revelação 
Yves foi estreou como nova Garota do mês em 6 de novembro de 2017 e, no dia 14 do mesmo mês ela foi revelada. No dia 23 de novembro foi lançado o teaser do seu single New. Seu álbum solo, Yves, lançou em 28 de novembro de 2017 e, posteriormente, estreou como membro do LOOΠΔ.

2018: Debut (YYXY E LOONA) 
Yves mais tarde estreou como membro e líder do LOOΠΔ / yyxy com os membros Chuu, Go Won e Olivia Hye em 30 de maio de 2018 com o mini-álbum Beauty&thebeat. LOONA como um grupo completo estreou em 19 de agosto de 2018 no concerto LOONAbirth, com o lançamento do álbum + + em 20 de agosto de 2018.

2019: LOONAVERSE Concert, XX, The Gashinas 
Durante o primeiro dia do LOONAVERSE, em 16 de fevereiro de 2019, Yves sofreu uma pequena lesão no nariz devido a um acidente envolvendo YeoJin. Ela conseguiu se apresentar durante o resto do show. No segundo dia ela teve que se abster de dançar, porém, ela ainda tinha permissão para cantar. Ela deu idéias para a coreografia de "Satellite"; durante a parte "eu estou falando sobre você, eu estou falando sobre você".

Yves estrelou The Gashinas, um programa de variedades de 4 episódios que começou a ser exibido em 19 de maio de 2019.

2020: # 
Junto com HeeJin, Choerry e Olivia Hye, ela participou da coreografia da faixa-título de So What e foi creditada na seção "Ideia da coreografia" dos créditos.

2020: 12:00 e Fact In Star

Discografia

Solos

Participações/Duetos

Videografia

Aparições em M/V

Filmografia

Programas de variedades

Radio Shows

Comerciais

Vídeos 

Cantores da Coreia do Sul
Cantores de K-pop
Membros de Loona (grupo)
Rappers da Coreia do Sul